Баженовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Баженовская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.
 Баженовская волость — в составе Тюкалинского округа Тобольской губернии.
 Баженовская волость — в составе Бийского уезда Томской губернии.